Dumitrești se poate referi la:

 Dumitrești, Ialomița
 Dumitrești, Olt
 Dumitrești, Vrancea
 Dumitrești, Chilia, sat în raionul Chilia, Republica Moldova

 Depresiunea Dumitrești

Dumitreștii 
 Dumitreștii de Sus, Vrancea
 Dumitreștii Gălății, Iași
 Dumitreștii-Față, Vrancea

Vezi și 
 Dumitru (dezambiguizare)

Toponime românești